Hugo Bonatti ist der Name folgender Personen:

* Hugo Bonatti (Schriftsteller) (* 1933), österreichischer Schriftsteller
 Hugo Bonatti (Freestyle-Skier) (* 1962), österreichischer Freestyle-Skier